Себу́ (, , ) — старейший город на Филиппинах. Крупнейший город одноимённой агломерации. Расположен на восточном берегу острова Себу, напротив острова Мактан. Крупный порт. Население — 866 тыс. жителей (2010).

История 
Считается, что город был основан Лопесом де Легаспи в 1565 году на том самом месте, где за 44 года до этого высадился Магеллан. Погиб великий путешественник на соседнем с Себу острове — Мактане. В течение шести лет, предшествовавших основанию Манилы, Себу оставался главным европейским поселением на Филиппинах. Построенная в те годы крепость св. Петра до конца XIX века оставалась бастионом испанского владычества в южных Филиппинах. Также именно с острова Себу начинается история христианства на Филиппинах. Магеллан установил в Себу деревянный крест. Остатки оригинального креста вделаны в другой, чёрный крест из дерева тиндало. В 1595 г. был основан университет Сан-Карлос.

Топономика 
Название города происходит от филиппинского слова «sebu», что означает животный жир. Задолго до прихода испанцев Себу был рыбацкой деревней под управлением Раджи Хумабона.

Образование 
В настоящее время в Себу имеется десять университетов.

Климат 
Климат тропический — жаркий и влажный, среднегодовая температура +26,5 °C. С мая по октябрь дует юго-западный муссон «хабакат», а в ноябре-апреле — сухие ветры «амихан».

Города-побратимы 

  Бандунг, Индонезия
  Барселона, Испания
  Беэр-Шева, Израиль
  Пусан, Южная Корея
  Чула-Виста, США
  Гвадалахара, Мексика
  Харлеммермер, Нидерланды
  Сямынь, Китай
  Гаосюн, Тайвань
  Кортрейк, Бельгия
  Любляна, Словения
  Парраматта, Австралия
  Салинас (Калифорния), США
  Сиэтл, США
  Санкт-Петербург, Россия
  Вальпараисо, Чили
  Владимир, Россия
  Владивосток, Россия
  Йосу, Южная Корея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Себу

Города Филиппин
Появились в 1565 году